

Aziende 
 Riddell – azienda statunitense specializzata in articoli per il football americano

Geografia 
 Riddell Nunataks – gruppo di creste montuose basse nella Terra di Mac. Robertson

Persone 
 Chris Riddell – illustratore, scrittore e vignettista britannico
 John Leonard Riddell – botanico, chimico e medico statunitense